Barcoo (rivière)
 Comté de Barcoo

Navire